Червоногорка — название населённых пунктов на Украине:

 Червоногорка — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Червоногорка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Червоногорка — село в Чорнобаевском районе Черкасской области.